Gaby Larrivée (né en 1933), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Henri Larrivée (1737-1802), chanteur d'opéra français ;
 Leo Larrivee (1903-1928), athlète américain ;
 Marie-Jeanne Larrivée Lemière (1733-1786), soprano française ;
 Ricardo Larrivée (né en 1967), chef cuisinier canadien.